Ел Пинар има више значења:

 Ел Пинар (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пинар (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пинар (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинар (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пинар (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику